Mull (humus), een humusvorm
 Mull (eiland), een eiland van het Verenigd Koninkrijk
 Mull Museum, een museum op het eiland Mull

Personen 
 Martin Mull (1943), een Amerikaans acteur, filmproducent en scenarioschrijver
 Brandon Mull (1974), een Amerikaans schrijver
 Joel Mull (1975), een Zweeds dj